Алекса́ндр Филимо́нов: Филимонов, Александр Александрович (1904—1998) — советский кинодраматург.
 Филимонов, Александр Андреевич (1918—2007) — Герой Советского Союза.
 Филимонов, Александр Владимирович (род. 1973) — советский и российский футболист, тренер.
 Филимонов, Александр Николаевич (1927—1999) — советский нефтяник, Герой Социалистического Труда.
 Филимонов, Александр Петрович (1866—1948) — русский военачальник, атаман Кубанского казачьего войска.